Свій минулорічний титул відстоювалии Тімеа Бабош та Крістіна Младенович, але програли в фіналі. 

На звання лідера світового рейтингу в парній грі претендували Катержина Сінякова та Барбора Стрицова. Стрицова могла досягнути найвищого рейтингу тільки вигравши титул у парі з Маркетою Вондроушовою, а Сінякова не подолає разом із  Барборою Крейчиковою бар'єр третього кола.

Перемогла в турнрі китайсько-австралійська пара  Чжан Шуай / Саманта Стосур. 

У результаті турніру Катержина Сінякова зберегла за собою лідерство в парному рейтингу WTA.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Вехня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Сітка

2019 у тенісі
Тур WTA 2019
2019 в австралійському спорті